Сантијаго Чоапам има више значења:

 Општина Сантијаго Чоапам (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Чоапам (Сантијаго Чоапам, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику